Acmaea atracta är en snäckart som beskrevs av Carpenter 1857. Acmaea atracta ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
atracta